L'ossido di uranio è un ossido dell'elemento chimico uranio. Questo elemento è in grado di formare diversi ossidi. I più comuni sono:
biossido di uranio anche detto ossido di uranio(IV) o ossido uranoso, formula UO2. Il minerale è l'uraninite o pechblenda.
triossido di uranio anche detto ossido di uranio(VI) o ossido uranico, formula UO3.
octaossido di triuranio, formula U3O8. La yellowcake è in larga parte composta da quest'ossido. Si tratta dell'ossido di uranio più stabile.

Altri ossidi meno comuni sono:
monossido di uranio, formula UO
pentossido di diuranio, formula U2O5
perossido di uranio o tetraossido di uranio, formula UO4·nH2O.

Ossidi e anidridi inorganiche
Composti dell'uranio